Stuttgart Army Airfield steht für:
 Eine Einrichtung der US-Armee auf dem Flughafen Stuttgart in Baden-Württemberg (seit 1945)
 Den Vorgänger des Stuttgart Municipal Airport in Arkansas (von 1942 bis 1944)